

События

Китай 
 5-й год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 Весной луский гун вернулся из Цзинь.
 Летом в Лу прибыл чжэнский посол гун-цзы Фа. Луский сановник Шусунь Бао и цзэнский наследник У отправились в Цзинь. Луский посол Чжунсунь Ме и вэйский посол Сунь Линь-фу встречались с уским послом в Шань-дао для переговоров о союзе.
 Осенью в Лу провели жертвоприношение для испрошения дождя.
 Осенью в Чу был казнён сановник гун-цзы Жэнь-фу.
 Чуское войско напало на Чэнь, но северные князья решили воспрепятствовать этому.
 Осенью состоялся съезд в Ци (местность в Цзинь), присутствовали князья Цзинь, Сун, Чэнь, Лу, Вэй, Чжэн, Цао, Цзюй, Чжу, Тэн, Се, циский наследник Гуань, послы от У и Цзэн, по решению съезда зимой в Чэнь направлены войска для обороны.
 Зимой чуский полководец гун-цзы Чжэн напал на Чэнь. Войска князей Цзинь, Сун, Вэй, Лу, Чжэн, Цао и циского наследника Гуаня оказали помощь Чэнь, в 12 луне луский гун вернулся из похода.
 В 12 луне, в день синь-вэй в Лу умер сановник Цзисунь Син-фу (Цзи Вэнь-цзы), отличавшийся скромностью и бережливостью, его сменил сын Цзи У-цзы.
 Дядя чжоуского вана Чэнь Шэн вёл переговоры с жунами. Когда он прибыл в Цзинь, его задержали за «двойную игру». Цзиньский посол Ши Фан отправился к вану, чтобы разъяснить это, однако вскоре Чэнь Шэна отпустили.

См. также

Примечания